Savoia-Marchetti S.73 – trasporto civile trimotore della Savoia-Marchetti